Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Philipp Marx e Alexander Peya che hanno battuto in finale Daniel Köllerer e Frank Moser 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Philipp Marx /  Alexander Peya (Campioni)
 Diego Hartfield /  Jean-Julien Rojer (semifinali)

 Franco Ferreiro /  Marc López (primo turno)
 Hugo Armando /  Jesse Levine (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2008